

Sigle 
 Karlsruher Sport-Club – società calcistica tedesca
 Kennedy Space Center – John F. Kennedy Space Center
 Komunistická strana Československa – Partito Comunista della Cecoslovacchia, antico partito politico cecoslovacco
 Kerbal Space Center – Centro spaziale del videogioco Kerbal Space Program

Codici 
 KSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kosice-Barca (Slovacchia)
 ksc – codice ISO 639-3 della lingua kalinga meridionale